Медард (Medard) — многозначный термин:
 Медард Нуайонский (470—560) — епископ, святой
 Медард (Глан) — коммуна в Германии

См. также